Борис Борисович Веселовский (, с. Бобылевка, Саратовская губерния — 28 мая 1954, Москва) — российский историк, экономист, доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Родился в дворянской семье. Младший брат историка С. Б. Веселовского.

Учился в Императорском Московском техническом училище, примыкал к социал-демократам. С 1905 занимался научной, преподавательской и публицистической деятельностью.

После 1917 года работал в Центроархиве, Госплане СССР. С 1927 — профессор Московского университета, преподаватель Московского инженерно-экономического института.

Похоронен в Москве на Введенском кладбище (21 уч.).

Избранные труды 
Научные труды посвящены вопросам истории земства, экономики городского хозяйства и краеведению.
 
 
 
 
 
 
 
  Т.2 Т.3 Т.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Горсоветы и коммунальное хозяйство. Под ред. Б. Б. Веселовского, Д. И. Шейниса. М.: НК Внутренних дел РСФСР, 1927. — 357 с.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Б. Б. Веселовский в БСЭ

Выпускники МГТУ
Преподаватели МГУ
Историки Российской империи
Историки СССР
Экономисты Российской империи
Экономисты СССР
Похороненные на Введенском кладбище